Redirection (patronyme)

 Clémence Jusselin, couturière-lingère syndicaliste, première femme à être élue au Conseil des prud'hommes ;
 Maurice Jusselin (1882-1964), archiviste et historien français.